EPB steht für:
 EPB (Versorgungsunternehmen), US-amerikanisches Versorgungsunternehmen
 Elektrische Parkbremse, siehe Elektrische Feststellbremse
 Earth Pressure Balance, eines von drei Verfahren für Tunnelbohrmaschine bei weichen Untergründen
 Ejército Popular Boricua, puertorikanische irreguläre Truppe
 European Polar Board, europäische Organisation der Direktoren der nationalen Polarprogramme
 Eastern Pacific Aviation (ICAO-Code)

Abkürzung